Карагас — топоним и этноним:

 Карагас — село, Ногайский район Дагестана;
 Карагас — гора в Башкирии;
 Тофалары (карагасы) — народ в Сибири;

См. также 
 Большой Карагас — горный хребет в Башкирии;